Tibetan è un blocco Unicode. È costituito da 211 caratteri compresi nell'intervallo U+0F00-U+0FFF.

Comprende i simboli dell'alfabeto tibetano per la lingua tibetana.

Nella versione 1.0 di Unicode il blocco era compreso tra U+1000 e U+105F, rimosso nella versione 1.0.1 e reintrodotto in Unicode 2.0.

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto tibetano

Unicode